Miejscowości w Polsce:
 Drochów Dolny
 Drochów Górny